— японский автогонщик.
 Победитель чемпионата Super GT в классе GT300 (2007).

Спортивная карьера 
Кадзуя впервые сел за руль в 1997 году, когда попробовал себя за рулём карта. Постепенно привыкая к подобным гонкам и проявляя себя во всё более статусных стартах, Осима попал в поле зрения автоспортивной программы концерна Toyota, а после нескольких хороших гонок в контрольных стартах получил финансовую поддержку концерна.

В 2004 году состоялся дебют Кадзуи в гонках формульного типа: два сезона он совмещает выступления в полуклубном первенстве японской Формулы-Toyota с гонками в азиатском первенстве Формулы-Рено. Здесь он быстро становится одним из быстрейших пилотов пелотона, регулярно выигрывает гонки и оба сезона борется за титул в первенстве Toyota, в итоге выигрывая его в 2005 году. Следом Осиме дают возможность выйти на старт в национальной Формуле-3, где он сходу получает болид заводской команды марки TOM’S, выигрывает три гонки и сходу занимает второе место в общем зачёте, уступая лишь более опытному Адриану Сутилю. Спустя год, когда немца уже не было в серии, Кадзуя выигрывает титул чемпиона серии, а в конце сезона добавляет к нему третье место на престижном Гран-при Макао.

После сверхрезультативных лет в Японии, Осима отправляется в Европу, где проводит сезон в евросерии Формулы-3. Адаптироваться к новым условиям удалось с большим трудом: за год Кадзуя на брал лишь семь очков, расположившись на девятнадцатой строчке общего зачёта, выиграв, правда, одну гонку. Первые же неудачи резко понизили поддержку Осимы от руководителей программы: его вернули в Японию, устроив в Формулу-Ниппон.

Параллельно ещё с гонками Формулы-3 японец попробовал себя и в кузовных гонках: пилотируя болид полузаводской команды Toyota APR, Кодзуя начал участвовать в серии Super GT, быстро начав демонстрировать неплохую, по меркам таких гонок, скорость. В 2007 году Осима, вместе с партнёрами по экипажу, выигрывает серию в младшем классе. После недолгой командировки в Европу, Кодзуя возвращается в серию, подписав контракт пилота с командой старшего класса серии. В этой категории столь быстрого успеха добиться не удалось, но регулярно демонстрируя неплохую скорость Осима постоянно был востребован в качестве пилота на постоянном расписании.

С 2010 года Осима стал периодически возвращаться в Европу, пилотируя заводской Lexus в суточном марафоне на Нюрбургринге. В первый же год экипаж Кодзуи выиграл гонку в своём классе, а в дальнейшем регулярно боролся здесь за подиумные позиции.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  

 
 

Родившиеся в Фукуоке
Картингисты
Автогонщики Японии
Пилоты Азиатской Формулы-Рено
Пилоты Японской Формулы-3
Пилоты Евросерии Формулы-3
Пилоты Формулы-Ниппон
Пилоты Super GT
Пилоты TOM'S